Кончіта Мартінес була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул титул, перемігши у фіналі Магдалену Малеєву з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Габріела Сабатіні (2-ге коло)
  Наташа Звєрєва (півфінал)
  Магдалена Малеєва (фінал)
  Іва Майолі (чвертьфінал)
  Лорі Макніл (2-ге коло)
  Забіне Гак (2-ге коло)
  Юдіт Візнер (2-ге коло)
  Аманда Кетцер (3-тє коло)
  Інес Горрочатегі (1-ше коло)
  Зіна Гаррісон-Джексон (1-ше коло)
  Ліза Реймонд (2-ге коло)
  Сабін Аппельманс (1-ше коло)
  Сандра Чеккіні (1-ше коло)
  Іріна Спирля (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Family Circle Cup 1995 Draw

1995
Тур WTA 1995